Geich ist der Name

eines Stadtteils der Stadt Zülpich im nordrhein-westfälischen Kreis Euskirchen, siehe Geich (Zülpich)
eines Ortsteils der Gemeinde Langerwehe im nordrhein-westfälischen Kreis Düren, siehe Geich (Langerwehe)